Скагул Тост (; умер в ) — викинг, вождь шведской провинции Вестергётланд. Упоминается в сагах, в том числе, в своде «Круг Земной». По некоторым данным, был прадедом короля Швеции Стенкиля, свергнувшего с престола Эмунда Старого в 1060 году.

Родился в Дании (точная дата неизвестна), участвовал в грабительских походах, плавал по Балтийскому морю. Согласно Снорри Стурлусону, он был отцом Сигрид Гордой и Ульфа Тостесена.

Давал пристанище изгнанному королю Харальду Гренске. В 970 году он участвовал в походе в Британию и собрал с англосаксов дань, а в 975 году скончался. Потомки Скагула Тосте впоследствии переселились на Русь.

Литература 
 Snorri Sturluson. Heimskringla: History of the Kings of Norway, trad. Lee M. Hollander. Reprinted University of Texas Press, Austin, 1992. ISBN 0-292-73061-6

Правители Швеции
Предводители викингов
Военачальники X века